Anders Ahlgren (1888-1976) – lottatore svedese
 Anne Ahlgren (1960) – ex pentatleta svedese
 Catharina Ahlgren (1734-circa 1800), scrittrice, poetessa, traduttrice, editrice e giornalista svedese
 George Ahlgren (1928-1951) – canottiere statunitense